Найдек Володимир Леонтійович (1937) — український вчений у галузі матеріалознавства та металургії, доктор технічних наук, академік Національної академії наук України.
 Найдек Леонтій Іванович (1907—1992) — український радянський і партійний діяч, заступник Міністра меліорації і водного господарства Української РСР (1965—1966).